Osoby o tym nazwisku:
 Amédée de Noé – francuski karykaturzysta i litograf
 Andrea Noé – włoski kolarz szosowy
 Gaspar Noé – francuski reżyser, scenarzysta, operator i aktor filmowy
 Ludwig Noé – niemiecki przemysłowiec i nauczyciel akademicki

Miasta o tej nazwie:
 Noé (Yonne) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Noé (Górna Garonna) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje